Абдуалиев — фамилия; имеет женскую форму Абдуалиева.

 Абдуалиев, Акан Жылкышыбаевич (род. 1975) — казахстанский традиционный певец, музыкальный педагог.
 Абдуалиев, Алишер Хабибуллаевич (род. 1965) — узбекский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан на Украине.
 Абдуалиев, Серик Каиркенович (род. 1966) — советский и казахский футболист, тренер.